Дубровский — посёлок в Алейском районе Алтайского края России. Входит в состав Кировского сельсовета.

История 
Основан в 1918 г. В 1928 г. село Дубровское состояло из 132 хозяйства, основное население — русские. Центр Дубровского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 84 %.

Примечания 

Населённые пункты Алейского района